Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2014/15.

Формат турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповом этапе участвуют 32 клуба: 22 команды, получившие автоматическую квалификацию, и 10 победителей четвёртого квалификационного раунда (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации).

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2014/15 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия, Германия, Испания — по 4 команды,
 Португалия — 3,
 Италия, Россия, Франция — по 2,
 Белоруссия, Бельгия, Болгария, Греция, Кипр, Нидерланды, Словения, Турция, Украина, Швейцария, Швеция — по 1.

Команды 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 (составы)

Всего в групповой стадии турнира участвуют 32 команды, 22 команды начинают участие с групповой стадии, а 10 команд пробиваются через квалификацию. Все попавшие в групповую стадию команды посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на 2014 год. Обладатель титула, Реал, автоматически посеян в 1-й корзине под первым номером.

Жеребьёвка 
В жеребьёвке, состоявшейся 28 августа в Монте-Карло, принимали участие: голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, экс-футболист дортмундской «Боруссии» Карл-Хайнц Ридле и целый ряд игроков «Реала»: звезда 50-х и 60-х годов Франсиско Хенто, Фернандо Йерро, а также Мануэль Санчис.

При проведении жеребьёвки есть два важных условия: 1) команды из одной национальной лиги не могут играть в одной группе, 2) клубы из одной корзины не могут играть друг против друга на групповой стадии турнира.

После жеребьёвки решается в какие дни и время пройдут матчи, а также место проведения встреч. Команды из одного и того же города (например: Челси и Арсенал, Бенфика и Спортинг, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид) не играют домашние встречи в одном туре (вне зависимости от того в один день или в разные проходят встречи). Из-за разницы во времени российские и белорусские команды играют домашние встречи не в 20:45 по центральноевропейскому времени, а в 18:00. Кроме того клубы из России должны провести игру последнего тура на выезде в связи с холодным климатом.

17 июля 2014 УЕФА постановила, что российские и украинские клубы будут разделены по разным группам вследствие протестов на Украине. Поэтому донецкий «Шахтёр» (корзина № 2) и московский ЦСКА (корзина № 3) не будут помещены в одну группу, несмотря на то, что находятся в разных корзинах.

Каждый тур группового этапа проходит в два дня. Первые четыре группы играют свои матчи во вторник, а остальные четыре группы в среду.

Группы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания 

Лига чемпионов УЕФА 2014/2015